#перенаправление Павловский, Олег Петрович